|-
|(14001)||1993 KR|| align=right|13,8|| align=right|2,332|| align=right|0,253|| align=right|20,99|| align=right|3,561||MBA||26. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14002)||1993 LW1|| align=right|13,7|| align=right|2,429|| align=right|0,241|| align=right|12,33|| align=right|3,784||MBA||15. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14003)||1993 OO4|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,062|| align=right|3,89|| align=right|4,185||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14004)||1993 SK2|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,245|| align=right|14,13|| align=right|4,225||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14005)||1993 SO3|| align=right|12,1|| align=right|3,123|| align=right|0,037|| align=right|14,14|| align=right|5,519||MBA||22. september 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(14006)||1993 SA4|| align=right|12,4|| align=right|2,721|| align=right|0,181|| align=right|8,61|| align=right|4,487||MBA||18. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14007)||1993 TH14|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,193|| align=right|3,61|| align=right|4,172||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14008)||1993 TD17|| align=right|14,4|| align=right|2,779|| align=right|0,039|| align=right|1,79|| align=right|4,631||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14009)||1993 TQ36|| align=right|13,0|| align=right|2,801|| align=right|0,138|| align=right|10,53|| align=right|4,687||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(14010)||1993 UL|| align=right|13,8|| align=right|2,672|| align=right|0,189|| align=right|12,73|| align=right|4,367||MBA||16. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14011)||1993 US|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,092|| align=right|1,87|| align=right|4,411||MBA||22. oktober 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(14012)||1993 XG|| align=right|12,5|| align=right|2,871|| align=right|0,124|| align=right|13,83|| align=right|4,863||MBA||6. december 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(14013)||1993 YF|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,170|| align=right|2,57|| align=right|5,513||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14014 Münchhausen||1994 AL16|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,065|| align=right|9,82|| align=right|5,358||MBA||14. januar 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14015)||1994 BD4|| align=right|13,1|| align=right|3,157|| align=right|0,088|| align=right|5,96|| align=right|5,608||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(14016)||1994 BJ4|| align=right|13,1|| align=right|3,075|| align=right|0,048|| align=right|8,46|| align=right|5,391||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(14017)||1994 NS|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,240|| align=right|6,49|| align=right|3,191||MBA||4. julij 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14018)||1994 PM14|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,224|| align=right|1,97|| align=right|3,767||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14019)||1994 PP16|| align=right|14,9|| align=right|2,269|| align=right|0,125|| align=right|1,08|| align=right|3,418||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14020)||1994 PE18|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,152|| align=right|00,65|| align=right|3,477||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14021)||1994 PL20|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,114|| align=right|2,51|| align=right|3,735||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14022)||1994 PW27|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,095|| align=right|3,38|| align=right|3,489||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14023)||1994 PX31|| align=right|14,2|| align=right|2,312|| align=right|0,045|| align=right|6,18|| align=right|3,516||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|14024 Procol Harum||1994 RZ|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,265|| align=right|2,45|| align=right|4,079||MBA||9. september 1994||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|14025 Fallada||1994 RR11|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,164|| align=right|7,63|| align=right|4,537||MBA||2. september 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|14026 Esquerdo||1994 ST7|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,161|| align=right|2,64|| align=right|3,627||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14027)||1994 TJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,247|| align=right|6,35|| align=right|4,106||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14028)||1994 TZ14|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,207|| align=right|5,06|| align=right|4,077||MBA||5. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14029)||1994 UC1|| align=right|13,6|| align=right|2,458|| align=right|0,113|| align=right|1,62|| align=right|3,852||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14030)||1994 UP1|| align=right|13,8|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|13,80|| align=right|4,078||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14031)||1994 WF2|| align=right|12,2|| align=right|2,589|| align=right|0,198|| align=right|14,00|| align=right|4,165||MBA||26. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14032)||1994 XP|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,210|| align=right|7,31|| align=right|4,090||MBA||4. december 1994||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(14033)||1994 YR|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,288|| align=right|4,29|| align=right|4,250||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14034)||1995 BW|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,086|| align=right|2,96|| align=right|4,524||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14035)||1995 CJ|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,216|| align=right|14,51|| align=right|5,337||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14036)||1995 EY7|| align=right|13,0|| align=right|2,807|| align=right|0,094|| align=right|8,08|| align=right|4,701||MBA||5. marec 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14037)||1995 EZ7|| align=right|13,1|| align=right|2,846|| align=right|0,073|| align=right|9,56|| align=right|4,799||MBA||5. marec 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14038)||1995 HR|| align=right|12,7|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|11,16|| align=right|5,552||MBA||27. april 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14039)||1995 KZ1|| align=right|12,2|| align=right|3,205|| align=right|0,092|| align=right|16,11|| align=right|5,736||MBA||28. maj 1995||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|14040 Andrejka||1995 QD2|| align=right|15,3|| align=right|2,178|| align=right|0,113|| align=right|3,78|| align=right|3,213||MBA||23. avgust 1995||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|14041 Dürrenmatt||1995 SO54|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,176|| align=right|3,44|| align=right|3,472||MBA||21. september 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|14042 Agafonov||1995 UG5|| align=right|14,9|| align=right|2,212|| align=right|0,170|| align=right|4,20|| align=right|3,288||MBA||16. oktober 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(14043)||1995 UA45|| align=right|14,7|| align=right|2,198|| align=right|0,135|| align=right|5,92|| align=right|3,258||MBA||20. oktober 1995||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14044)||1995 VS1|| align=right|13,8|| align=right|2,431|| align=right|0,135|| align=right|6,87|| align=right|3,791||MBA||1. november 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14045)||1995 VW1|| align=right|14,0|| align=right|2,354|| align=right|0,149|| align=right|8,00|| align=right|3,610||MBA||4. november 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14046)||1995 WE5|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,113|| align=right|5,75|| align=right|3,438||MBA||17. november 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14047)||1995 WG5|| align=right|14,1|| align=right|2,380|| align=right|0,082|| align=right|5,75|| align=right|3,671||MBA||18. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14048)||1995 WS7|| align=right|14,6|| align=right|2,233|| align=right|0,068|| align=right|1,14|| align=right|3,335||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14049)||1995 XH1|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|4,13|| align=right|3,388||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14050)||1995 YH1|| align=right|14,2|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|3,50|| align=right|3,451||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14051)||1995 YY1|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|6,22|| align=right|3,433||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14052)||1995 YH3|| align=right|14,5|| align=right|2,286|| align=right|0,232|| align=right|8,75|| align=right|3,455||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14053)||1995 YS25|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,040|| align=right|5,69|| align=right|3,574||MBA||27. december 1995||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|14054 Dušek||1996 AR|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,185|| align=right|3,94|| align=right|3,764||MBA||12. januar 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14055)||1996 AS|| align=right|14,4|| align=right|2,406|| align=right|0,050|| align=right|5,04|| align=right|3,731||MBA||10. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14056 Kainar||1996 AO1|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,194|| align=right|3,92|| align=right|3,700||MBA||13. januar 1996||Kleť||Klet
|-
|14057 Manfredstoll||1996 AV1|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,132|| align=right|2,09|| align=right|3,785||MBA||15. januar 1996||Linz||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(14058)||1996 AP15|| align=right|14,7|| align=right|2,344|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,589||MBA||14. januar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14059)||1996 BB2|| align=right|14,3|| align=right|2,416|| align=right|0,172|| align=right|10,25|| align=right|3,754||MBA||25. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14060 Patersonewen||1996 BM5|| align=right|13,9|| align=right|2,379|| align=right|0,061|| align=right|3,41|| align=right|3,668||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14061)||1996 CT7|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,133|| align=right|6,15|| align=right|3,778||MBA||13. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|14062 Cremaschini||1996 CR8|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,130|| align=right|2,66|| align=right|3,795||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(14063)||1996 DZ|| align=right|13,5|| align=right|2,439|| align=right|0,163|| align=right|2,13|| align=right|3,809||MBA||21. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14064)||1996 DT3|| align=right|14,6|| align=right|2,473|| align=right|0,076|| align=right|2,67|| align=right|3,888||MBA||16. februar 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|14065 Flegel||1996 EY5|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|4,141||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14066)||1996 FA4|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,113|| align=right|13,25|| align=right|4,311||MBA||20. marec 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(14067)||1996 GY17|| align=right|14,1|| align=right|2,842|| align=right|0,055|| align=right|2,01|| align=right|4,790||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|14068 Hauserová||1996 HP1|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,121|| align=right|11,10|| align=right|4,232||MBA||21. april 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|14069 Krasheninnikov||1996 HP18|| align=right|12,9|| align=right|3,146|| align=right|0,221|| align=right|22,76|| align=right|5,579||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14070)||1996 JC1|| align=right|12,7|| align=right|2,905|| align=right|0,082|| align=right|5,21|| align=right|4,950||MBA||14. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|14071 Gadabird||1996 JK13|| align=right|13,9|| align=right|2,858|| align=right|0,051|| align=right|3,05|| align=right|4,832||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14072 Volterra||1996 KN|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,168|| align=right|1,90|| align=right|5,591||MBA||21. maj 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14073)||1996 KO1|| align=right|14,5|| align=right|2,459|| align=right|0,152|| align=right|5,24|| align=right|3,856||MBA||17. maj 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|14074 Riccati||1996 NS|| align=right|13,3|| align=right|3,049|| align=right|0,091|| align=right|9,82|| align=right|5,322||MBA||11. julij 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|14075 Kenwill||1996 OJ|| align=right|13,5|| align=right|3,111|| align=right|0,174|| align=right|2,16|| align=right|5,487||MBA||18. julij 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14076)||1996 OO1|| align=right|12,6|| align=right|3,043|| align=right|0,094|| align=right|8,11|| align=right|5,309||MBA||20. julij 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14077)||1996 PF1|| align=right|13,4|| align=right|3,109|| align=right|0,131|| align=right|4,90|| align=right|5,480||MBA||9. avgust 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(14078)||1997 FQ3|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|2,46|| align=right|3,382||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14079)||1997 FV3|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,131|| align=right|7,34|| align=right|3,513||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14080 Heppenheim||1997 GB|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,084|| align=right|6,51|| align=right|3,639||MBA||1. april 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(14081)||1997 GT18|| align=right|15,0|| align=right|2,217|| align=right|0,142|| align=right|1,85|| align=right|3,301||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14082)||1997 GK21|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,171|| align=right|2,55|| align=right|3,368||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14083)||1997 GH22|| align=right|14,2|| align=right|2,316|| align=right|0,269|| align=right|8,20|| align=right|3,524||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14084)||1997 GX23|| align=right|14,2|| align=right|2,456|| align=right|0,217|| align=right|9,56|| align=right|3,848||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14085)||1997 GA37|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,107|| align=right|5,39|| align=right|3,343||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14086)||1997 GC38|| align=right|15,0|| align=right|2,266|| align=right|0,045|| align=right|5,59|| align=right|3,411||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14087)||1997 HG10|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,087|| align=right|3,79|| align=right|3,574||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14088 Ancus||1997 JB10|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,090|| align=right|2,96|| align=right|3,445||MBA||3. maj 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(14089)||1997 JC14|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,205|| align=right|10,12|| align=right|4,076||MBA||8. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14090)||1997 MS3|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,105|| align=right|5,44|| align=right|4,592||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14091)||1997 MQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,564|| align=right|0,188|| align=right|13,43|| align=right|4,106||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14092 Gaily||1997 MC8|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,035|| align=right|1,32|| align=right|4,446||MBA||29. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14093)||1997 OM|| align=right|14,6|| align=right|2,854|| align=right|0,076|| align=right|2,65|| align=right|4,822||MBA||26. julij 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|14094 Garneau||1997 OJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,916|| align=right|0,048|| align=right|3,14|| align=right|4,979||MBA||28. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14095)||1997 PE2|| align=right|13,2|| align=right|2,615|| align=right|0,307|| align=right|18,54|| align=right|4,228||MBA||7. avgust 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(14096)||1997 PC4|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,231|| align=right|5,34|| align=right|4,211||MBA||4. avgust 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|14097 Capdepera||1997 PU4|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,057|| align=right|4,17|| align=right|4,597||MBA||11. avgust 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|14098 Šimek||1997 QS|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,080|| align=right|2,50|| align=right|5,037||MBA||24. avgust 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(14099)||1997 RQ3|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,184|| align=right|2,44|| align=right|5,658||MBA||5. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|14100 Weierstrass||1997 RQ5|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,097|| align=right|00,58|| align=right|5,533||MBA||8. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14101)||1997 SD1|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,137|| align=right|11,59|| align=right|4,311||MBA||19. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14102)||1997 SG25|| align=right|14,0|| align=right|2,407|| align=right|0,183|| align=right|3,05|| align=right|3,733||MBA||29. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14103)||1997 TC|| align=right|13,4|| align=right|2,942|| align=right|0,075|| align=right|2,13|| align=right|5,044||MBA||1. oktober 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(14104)||1997 TV|| align=right|13,5|| align=right|3,163|| align=right|0,062|| align=right|9,06|| align=right|5,624||MBA||2. oktober 1997||Sormano||V. Giuliani
|-
|(14105)||1997 TS17|| align=right|12,7|| align=right|2,984|| align=right|0,104|| align=right|9,28|| align=right|5,153||MBA||6. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14106)||1997 UO24|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,028|| align=right|1,57|| align=right|4,579||MBA||27. oktober 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(14107)||1997 VM5|| align=right|13,6|| align=right|3,182|| align=right|0,178|| align=right|00,62|| align=right|5,675||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14108)||1998 OA13|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,174|| align=right|6,26|| align=right|3,419||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14109)||1998 OM14|| align=right|14,0|| align=right|2,658|| align=right|0,231|| align=right|11,51|| align=right|4,333||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14110)||1998 QA23|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,214|| align=right|3,48|| align=right|3,574||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14111 Kimamos||1998 QA24|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,126|| align=right|5,32|| align=right|3,499||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14112)||1998 QZ25|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,162|| align=right|2,82|| align=right|3,859||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(14113)||1998 QD32|| align=right|13,0|| align=right|3,079|| align=right|0,267|| align=right|17,60|| align=right|5,402||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14114 Randyray||1998 QE35|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|3,48|| align=right|3,699||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14115 Melaas||1998 QO36|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,191|| align=right|3,61|| align=right|3,828||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14116 Ogea||1998 QC40|| align=right|14,2|| align=right|2,476|| align=right|0,179|| align=right|1,64|| align=right|3,895||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14117)||1998 QD42|| align=right|14,8|| align=right|2,195|| align=right|0,085|| align=right|4,74|| align=right|3,251||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14118)||1998 QF45|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,165|| align=right|12,87|| align=right|4,264||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14119 Johnprince||1998 QU46|| align=right|14,3|| align=right|2,381|| align=right|0,127|| align=right|5,86|| align=right|3,674||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14120 Espenak||1998 QJ54|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,681||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14121 Stüwe||1998 QM54|| align=right|14,0|| align=right|2,230|| align=right|0,174|| align=right|3,99|| align=right|3,330||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14122 Josties||1998 QA55|| align=right|14,9|| align=right|2,246|| align=right|0,225|| align=right|5,65|| align=right|3,366||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14123)||1998 QA56|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,192|| align=right|5,29|| align=right|3,453||MBA||29. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|14124 Kamil||1998 QN60|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,166|| align=right|12,47|| align=right|4,071||MBA||28. avgust 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(14125)||1998 QT62|| align=right|13,4|| align=right|2,750|| align=right|0,266|| align=right|9,57|| align=right|4,559||MBA||27. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14126)||1998 QZ90|| align=right|13,6|| align=right|2,574|| align=right|0,157|| align=right|14,10|| align=right|4,128||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14127)||1998 QA91|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,200|| align=right|13,80|| align=right|4,201||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14128)||1998 QX92|| align=right|13,0|| align=right|2,773|| align=right|0,149|| align=right|9,00|| align=right|4,618||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14129 Dibucci||1998 QO95|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|6,96|| align=right|3,635||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14130)||1998 QQ103|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,116|| align=right|4,48|| align=right|3,441||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14131)||1998 QN105|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,154|| align=right|5,01|| align=right|3,524||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14132)||1998 QB106|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,199|| align=right|3,98|| align=right|3,436||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14133)||1998 RJ17|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,232|| align=right|10,56|| align=right|3,776||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14134 Penkala||1998 RP42|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,122|| align=right|4,48|| align=right|4,073||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14135 Cynthialang||1998 RZ62|| align=right|14,7|| align=right|2,452|| align=right|0,199|| align=right|3,21|| align=right|3,839||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14136)||1998 RM67|| align=right|13,9|| align=right|2,292|| align=right|0,171|| align=right|3,27|| align=right|3,469||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14137)||1998 RB71|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,218|| align=right|8,92|| align=right|4,682||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14138)||1998 RL71|| align=right|14,7|| align=right|2,396|| align=right|0,205|| align=right|3,12|| align=right|3,708||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14139)||1998 RX72|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,247|| align=right|8,64|| align=right|5,359||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14140)||1998 RS73|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,232|| align=right|2,58|| align=right|4,184||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14141 Demeautis||1998 SR1|| align=right|14,6|| align=right|2,320|| align=right|0,197|| align=right|4,56|| align=right|3,533||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14142)||1998 SG10|| align=right|13,7|| align=right|2,318|| align=right|0,141|| align=right|6,63|| align=right|3,529||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|14143 Hadfield||1998 SQ18|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,137|| align=right|5,96|| align=right|3,670||MBA||18. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14144)||1998 SQ22|| align=right|14,4|| align=right|2,803|| align=right|0,239|| align=right|8,01|| align=right|4,693||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|14145 Sciam||1998 SE24|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,207|| align=right|4,23|| align=right|3,737||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14146 Hughmaclean||1998 SP42|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,122|| align=right|2,10|| align=right|3,524||MBA||28. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14147 Wenlingshuguang||1998 SG43|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,030|| align=right|3,61|| align=right|3,546||MBA||23. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|14148 Jimchamberlin||1998 SO45|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,124|| align=right|1,25|| align=right|3,591||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14149 Yakowitz||1998 SF61|| align=right|14,0|| align=right|2,335|| align=right|0,075|| align=right|6,36|| align=right|3,567||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14150)||1998 SQ65|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|3,51|| align=right|3,787||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14151)||1998 SJ73|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,188|| align=right|3,42|| align=right|3,864||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14152)||1998 SV73|| align=right|14,9|| align=right|2,301|| align=right|0,160|| align=right|7,11|| align=right|3,490||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|14153 Dianecaplain||1998 SA80|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,060|| align=right|3,76|| align=right|3,637||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14154 Negrelli||1998 SZ106|| align=right|14,1|| align=right|2,709|| align=right|0,062|| align=right|2,76|| align=right|4,458||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14155 Cibronen||1998 SK122|| align=right|14,4|| align=right|2,267|| align=right|0,096|| align=right|3,34|| align=right|3,412||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14156)||1998 SV131|| align=right|14,0|| align=right|2,596|| align=right|0,064|| align=right|12,96|| align=right|4,183||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14157 Pamelasobey||1998 SA133|| align=right|14,2|| align=right|2,263|| align=right|0,145|| align=right|8,89|| align=right|3,404||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14158 Alananderson||1998 SZ133|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,099|| align=right|5,68|| align=right|3,832||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14159)||1998 SV141|| align=right|15,2|| align=right|2,171|| align=right|0,079|| align=right|4,68|| align=right|3,199||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14160)||1998 SB144|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,172|| align=right|1,50|| align=right|4,070||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14161)||1998 SO145|| align=right|14,3|| align=right|2,393|| align=right|0,136|| align=right|1,85|| align=right|3,702||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14162)||1998 TV1|| align=right|13,3|| align=right|2,394|| align=right|0,251|| align=right|13,65|| align=right|3,703||MBA||14. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|14163 Johnchapman||1998 TY20|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,071|| align=right|00,80|| align=right|4,893||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14164 Hennigar||1998 TH29|| align=right|13,8|| align=right|2,942|| align=right|0,051|| align=right|1,52|| align=right|5,045||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14165)||1998 UZ|| align=right|13,3|| align=right|2,621|| align=right|0,201|| align=right|12,09|| align=right|4,243||MBA||19. oktober 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(14166)||1998 UZ6|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,101|| align=right|12,84|| align=right|4,405||MBA||21. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14167)||1998 UL8|| align=right|13,2|| align=right|3,105|| align=right|0,146|| align=right|2,56|| align=right|5,470||MBA||24. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14168)||1998 UR15|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,153|| align=right|00,68|| align=right|5,652||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14169)||1998 UZ24|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,169|| align=right|6,25|| align=right|4,570||MBA||25. oktober 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14170)||1998 VF6|| align=right|13,2|| align=right|3,155|| align=right|0,101|| align=right|4,42|| align=right|5,604||MBA||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14171)||1998 VO6|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,091|| align=right|6,11|| align=right|4,579||MBA||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|14172 Amanolivere||1998 VN8|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,165|| align=right|2,77|| align=right|3,816||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14173)||1998 VL9|| align=right|14,0|| align=right|2,396|| align=right|0,076|| align=right|5,37|| align=right|3,709||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14174 Deborahsmall||1998 VO13|| align=right|14,3|| align=right|2,856|| align=right|0,181|| align=right|1,96|| align=right|4,825||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14175)||1998 VO18|| align=right|13,0|| align=right|3,163|| align=right|0,093|| align=right|5,55|| align=right|5,625||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14176)||1998 VB28|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,157|| align=right|4,44|| align=right|5,603||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14177)||1998 VU29|| align=right|13,0|| align=right|2,806|| align=right|0,147|| align=right|9,12|| align=right|4,701||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14178)||1998 VK30|| align=right|13,6|| align=right|2,861|| align=right|0,085|| align=right|3,09|| align=right|4,838||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14179 Skinner||1998 VM32|| align=right|13,4|| align=right|2,289|| align=right|0,213|| align=right|8,29|| align=right|3,462||MBA||15. november 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(14180)||1998 WY5|| align=right|13,7|| align=right|3,153|| align=right|0,113|| align=right|2,69|| align=right|5,597||MBA||20. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14181 Koromházi||1998 WX6|| align=right|13,6|| align=right|2,714|| align=right|0,160|| align=right|8,91|| align=right|4,469||MBA||20. november 1998||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; L. Kiss
|-
|14182 Alley||1998 WG12|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|5,95|| align=right|3,540||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14183)||1998 WA18|| align=right|12,9|| align=right|3,111|| align=right|0,067|| align=right|4,91|| align=right|5,487||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14184)||1998 WA32|| align=right|13,0|| align=right|2,915|| align=right|0,040|| align=right|1,27|| align=right|4,977||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14185 Van Ness||1998 WK32|| align=right|13,4|| align=right|2,566|| align=right|0,196|| align=right|7,22|| align=right|4,110||MBA||21. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14186 Virgiliofos||1998 XP2|| align=right|12,9|| align=right|3,167|| align=right|0,093|| align=right|1,79|| align=right|5,636||MBA||7. december 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(14187)||1998 XS9|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,157|| align=right|2,51|| align=right|3,408||MBA||14. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14188)||1998 XP11|| align=right|13,4|| align=right|2,977|| align=right|0,051|| align=right|8,78|| align=right|5,137||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14189 Sèvre||1998 XB14|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|3,15|| align=right|4,505||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|14190 Soldán||1998 XS15|| align=right|13,2|| align=right|3,028|| align=right|0,086|| align=right|4,60|| align=right|5,268||MBA||15. december 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14191)||1998 XR28|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,125|| align=right|5,67|| align=right|3,472||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14192)||1998 XA33|| align=right|12,8|| align=right|2,990|| align=right|0,111|| align=right|9,75|| align=right|5,169||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14193)||1998 XZ40|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,210|| align=right|8,15|| align=right|5,551||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14194)||1998 XU50|| align=right|12,5|| align=right|2,916|| align=right|0,225|| align=right|7,19|| align=right|4,978||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14195)||1998 XD51|| align=right|11,9|| align=right|3,967|| align=right|0,132|| align=right|7,77|| align=right|7,899||HLD||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14196)||1998 XH59|| align=right|13,4|| align=right|2,266|| align=right|0,219|| align=right|7,29|| align=right|3,410||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14197)||1998 XK72|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,140|| align=right|1,30|| align=right|5,309||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14198)||1998 XZ73|| align=right|12,7|| align=right|2,729|| align=right|0,139|| align=right|6,68|| align=right|4,507||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14199)||1998 XV77|| align=right|13,1|| align=right|2,425|| align=right|0,209|| align=right|13,19|| align=right|3,776||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14200)||1998 XY77|| align=right|13,2|| align=right|2,454|| align=right|0,077|| align=right|6,58|| align=right|3,845||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14201)||1998 XR92|| align=right|12,7|| align=right|2,637|| align=right|0,157|| align=right|12,16|| align=right|4,281||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14202)||1998 YF3|| align=right|13,4|| align=right|2,581|| align=right|0,217|| align=right|6,33|| align=right|4,146||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14203 Hocking||1998 YT20|| align=right|12,8|| align=right|3,066|| align=right|0,114|| align=right|9,47|| align=right|5,368||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14204)||1999 AM20|| align=right|12,6|| align=right|2,992|| align=right|0,086|| align=right|11,32|| align=right|5,175||MBA||12. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14205)||1999 BC4|| align=right|12,6|| align=right|3,071|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|5,380||MBA||18. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|14206 Sehnal||1999 CL10|| align=right|12,6|| align=right|3,213|| align=right|0,187|| align=right|8,42|| align=right|5,758||MBA||15. februar 1999||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14207)||1999 CS18|| align=right|12,3|| align=right|2,998|| align=right|0,041|| align=right|10,96|| align=right|5,189||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14208)||1999 CR64|| align=right|12,8|| align=right|2,590|| align=right|0,166|| align=right|12,78|| align=right|4,168||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14209)||1999 CV81|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|3,245||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14210)||1999 CO99|| align=right|13,2|| align=right|2,700|| align=right|0,150|| align=right|12,83|| align=right|4,436||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14211)||1999 NT1|| align=right|13,7|| align=right|2,306|| align=right|0,319|| align=right|21,37|| align=right|3,502||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14212)||1999 NW39|| align=right|14,2|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|13,98|| align=right|4,114||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14213)||1999 NX54|| align=right|12,9|| align=right|2,715|| align=right|0,029|| align=right|25,12|| align=right|4,474||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14214 Hirsch||1999 RP86|| align=right|14,6|| align=right|2,517|| align=right|0,198|| align=right|3,19|| align=right|3,992||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14215)||1999 TV6|| align=right|13,9|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|3,58|| align=right|3,647||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(14216)||1999 VW1|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,123|| align=right|9,25|| align=right|4,126||MBA||4. november 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|14217 Oaxaca||1999 VV19|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,189|| align=right|3,70|| align=right|3,753||MBA||10. november 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(14218)||1999 VS30|| align=right|13,8|| align=right|2,392|| align=right|0,118|| align=right|5,15|| align=right|3,698||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14219)||1999 VY77|| align=right|13,9|| align=right|2,519|| align=right|0,059|| align=right|6,20|| align=right|3,997||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14220)||1999 VE115|| align=right|12,5|| align=right|2,666|| align=right|0,167|| align=right|10,86|| align=right|4,353||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(14221)||1999 WL|| align=right|14,2|| align=right|2,253|| align=right|0,099|| align=right|6,08|| align=right|3,381||MBA||16. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14222)||1999 WS1|| align=right|13,6|| align=right|3,105|| align=right|0,543|| align=right|17,16|| align=right|5,470||MBA||25. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|14223 Dolby||1999 XW1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,300|| align=right|3,84|| align=right|3,657||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|14224 Gaede||1999 XU33|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,199|| align=right|00,80|| align=right|4,339||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14225 Alisahamilton||1999 XZ49|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,227|| align=right|3,30|| align=right|3,606||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14226 Hamura||1999 XR50|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,038|| align=right|2,92|| align=right|4,460||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14227)||1999 XW85|| align=right|12,2|| align=right|3,106|| align=right|0,120|| align=right|2,25|| align=right|5,473||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14228)||1999 XQ88|| align=right|13,7|| align=right|2,737|| align=right|0,072|| align=right|4,25|| align=right|4,526||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14229)||1999 XV94|| align=right|13,5|| align=right|2,306|| align=right|0,177|| align=right|4,28|| align=right|3,501||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14230 Mariahines||1999 XF100|| align=right|14,3|| align=right|2,203|| align=right|0,089|| align=right|3,54|| align=right|3,269||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14231)||1999 XD102|| align=right|13,2|| align=right|3,203|| align=right|0,064|| align=right|7,97|| align=right|5,731||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14232)||1999 XJ120|| align=right|12,9|| align=right|2,579|| align=right|0,116|| align=right|11,21|| align=right|4,141||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(14233)||1999 XM169|| align=right|13,1|| align=right|2,584|| align=right|0,114|| align=right|13,71|| align=right|4,154||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14234 Davidhoover||1999 XZ182|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,182|| align=right|7,55|| align=right|3,406||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14235)||1999 XA187|| align=right|11,4|| align=right|5,106|| align=right|0,084|| align=right|8,69|| align=right|11,54||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14236)||1999 XZ200|| align=right|13,4|| align=right|2,694|| align=right|0,150|| align=right|10,79|| align=right|4,422||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14237)||1999 YU9|| align=right|12,6|| align=right|3,088|| align=right|0,054|| align=right|14,89|| align=right|5,426||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14238 d'Artagnan||1999 YX13|| align=right|13,1|| align=right|2,560|| align=right|0,236|| align=right|5,31|| align=right|4,096||MBA||31. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(14239)||2000 AL2|| align=right|13,0|| align=right|2,929|| align=right|0,122|| align=right|6,17|| align=right|5,012||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14240)||2000 AP2|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,119|| align=right|7,42|| align=right|3,581||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14241)||2000 AO5|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,191|| align=right|2,40|| align=right|5,522||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14242)||2000 AE25|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,192|| align=right|00,27|| align=right|5,735||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14243)||2000 AH29|| align=right|14,0|| align=right|2,927|| align=right|0,040|| align=right|1,07|| align=right|5,006||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14244 Labnow||2000 AT29|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,058|| align=right|4,48|| align=right|4,374||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14245)||2000 AS31|| align=right|13,6|| align=right|2,415|| align=right|0,256|| align=right|6,96|| align=right|3,752||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14246)||2000 AN50|| align=right|13,0|| align=right|2,879|| align=right|0,032|| align=right|1,13|| align=right|4,885||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14247)||2000 AV55|| align=right|13,8|| align=right|2,398|| align=right|0,207|| align=right|3,27|| align=right|3,713||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14248)||2000 AF56|| align=right|13,1|| align=right|3,153|| align=right|0,188|| align=right|1,41|| align=right|5,598||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14249)||2000 AW57|| align=right|12,8|| align=right|3,157|| align=right|0,043|| align=right|10,02|| align=right|5,608||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14250 Kathleenmartin||2000 AJ63|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,175|| align=right|5,34|| align=right|3,421||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov